Државни секретар се може односити на:

 Државни секретар, основно значење;
 Државни секретар (Србија), положај сличан замјенику министра;
 Државни секретар (Уједињено Краљевство), министар који је члан Кабинета;
 Државни секретар Сједињених Америчких Држава, министар иностраних послова САД.